Ма́унтин-Хом ():

 Маунтин-Хом (город, Айдахо)
 Маунтин-Хом (база ВВС)
 Маунтин-Хом (почтовое отделение)
 Маунтин-Хом (Арканзас)
 Маунтин-Хом (Северная Каролина)
 Маунтин-Хом (Теннесси)
 Маунтин-Хом (Техас)
 Маунтин-Хом (Юта)